Forst/Forstová může znamenat:

příjmení
 František Forst (1891–1960) – český hudební skladatel
 Josef Forst (1806–1865) – rakouský libretista
 Pavla Forest (* 1962) – vlastním jménem Pavla Forstová, česká zpěvačka, skladatelka, textařka, zakladatelka a ředitelka RockOpery Praha, hlasová pedagožka, architektka a publicistka
 Vladimír Forst (1921–2010) – český literární historik, kritik, lexikograf a vedoucí redaktor Lexikonu české literatury

místnopisný název

 Forst (Braniborsko), dolnolužickosrbsky Baršć – okresní město v Braniborsku, správní středisko okresu Spréva-Nisa (Landkreis Spree-Neiße)
 Fořt (německy Forst) – část městyse Černý Důl v okrese Trutnov
 Niederforst viz Dolní Fořt
 Oberforst viz Horní Fořt

a další města a obce

podobné jméno
 Fořt

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno